Budějovice bezeichnet zwei Städte in Tschechien:
České Budějovice in Böhmen, im Deutschen Budweis
Moravské Budějovice in Mähren, im Deutschen Budwitz